Tapen steht für:

 Anwendung eines funktionellen Tapeverbands bzw. eines Kinesiologischen Tapes in Sportmedizin, Orthopädie und Unfallchirurgie

Tapen ist Name von Distrikten und Orten in Indonesien:

 Tapen (Distrikt), ein Distrikt im Regierungsbezirk Bondowoso in der Provinz Jawa Timur (Ost-Java)
 Tapen (Pituruh), ein Ort im Regierungsbezirk Purworejo in der Provinz Jawa Tengah (Zentral-Java)
 Tapen (Wanadadi), ein Ort im Regierungsbezirk Banjarnegara in der Provinz Jawa Tengah
 Tapen (Kudu), ein Ort im Regierungsbezirk Jombang in der Provinz Jawa Timur
 Tapen (Tapen), ein Ort im Regierungsbezirk Bondowoso in der Provinz Jawa Timur
 Tapen (Bondowoso) ein Subdistrikt (Kecamatan) im Regierungsbezirk Bondowoso in der Provinz Jawa Timur

Tapen ist der Name eines Ortes im Iran, Verwaltungsbezirk Germi in der Provinz Ardabil, siehe Tappeh

Siehe auch:
 Taping